Давыдковцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Давыдковцы — село в Чортковском районе Тернопольской области.
 Давыдковцы — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.